Titu steht für:

 Titu, Kleinstadt im Kreis Dâmbovița, Rumänien
 Titu-ye Pain, iranisches Dorf in der Provinz Kerman
 Saiful Bari Titu (* 1972), bangladeschischer Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Tito (Begriffsklärung)
 Universität Titu Maiorescu